Кошице (словацк. Košice; польск. Koszyce) — многозначный термин.

 Кошице — город в Словакии; административный центр Кошицкого края и района Кошице-периферия.
 Кошице — сельская волость в Польше, входит как административная единица в Прошовицкий повят, Малопольское воеводство. 
 Кошице, или Кошице-Барца, — второй по величине аэропорт Словакии. 
 «Кошице» — словацкий профессиональный хоккейный клуб. 
 «Кошице» — словацкий футбольный клуб из Кошице.